

Geografia
 Mazzaferro – quartiere della Città di Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino

Persone
 Andrea Mazzaferro – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesco Mazzaferro – mafioso italiano della 'ndrangheta
 Roberto Alberti Mazzaferro – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

Altro
 'Ndrina Mazzaferro – 'ndrina di Marina di Gioiosa Jonica